Miejscowości w USA:
 Big Falls – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Koochiching
 Big Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Big Falls – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Big Falls (ang. Big Falls Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk